Jindřišská může označovat:
 Jindřišská – vesnice, část města Jirkov
 Jindřišská (Praha) – ulice v Praze
 Jindřišská (Pardubice) – ulice v Pardubicích
 Jindřišská věž – zvonice kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Praze

Externí odkazy